Karla bezeichnet:

 Karla, ein Höhlenkloster in Maharashtra, Indien.
 Karla (Gemeinde Straden), Ortschaft der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Orkan Karla, Naturereignis Silvester 2006/07
 Karla, weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen
 Heinz Karla (1924/25–2015), deutscher Fußballspieler
 Karla (1965), ehemals verbotener DEFA-Film von Herrmann Zschoche aus dem Jahr 1965
 Karla (2006), Film aus dem Jahr 2006 über die kanadische Serienmörderin Karla Homolka von Joel Bender